Drexhage steht für:
 Hans-Joachim Drexhage (* 1948), deutscher Althistoriker
 Karl-Heinz Drexhage (1934–2022), deutscher Chemiker